BIF kan syfta på:

 BIF – en fotbollsförening från Bjärred , se Bjärreds IF
 BIF – en idrottsförening i Brunflo, se  Brunflo IF
 BIF – en idrottsförening från Gävle, se  Brynäs IF
 BIF – en fotbollsklubb i Köpenhamn, se  Brøndby IF
 BIF – en fotbollsklubb i Borrby, se  Borrby IF
 BIF – valutakof för valutan i Burundi, se Burundisk franc